Примера B Насьональ 2016/2017 — 32-й сезон Примеры B Насьональ, второго по значимости дивизиона чемпионата Аргентины. Он начался 27 августа 2016 года и закончился 30 июля 2016 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте soccerway.com

2016/2017
Аргентина
Спорт в Аргентине в 2016 году
Спорт в Аргентине в 2017 году
Футбол в Южной Америке в 2016 году
Футбол в Южной Америке в 2017 году